Topolnica – fiume della Bulgaria affluente dell'Evros
 Topoľnica – comune della Slovacchia nella regione di Trnava
 Lago Topolnica – lago artificiale sui Balcani in Bulgaria